Relax bezeichnet:
Relax (deutsche Band), deutsche Band
Relax (niederländische Band), niederländische Band
Relax (Lied), Lied von Frankie Goes to Hollywood
Relax (Sendung), Fernsehsendung von RTV 21

RELAX steht für;
RELAX NG, Abkürzung für Regular Language description for XML

Abkürzung